

Sigle 
 Canadian Military Pattern  – famiglia di autocarri canadesi della seconda guerra mondiale
 Centro di meccanizzazione postale  – luogo per lo smistamento della corrispondenza
 Comando Militare Provinciale
 Costo materie prime
 Costo medio ponderato
 Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, prima società a gestire la metropolitana di Parigi.
 Compagnia militare privata

Chimica 
 CMP – Citidinmonofosfato, un nucleotide che si trova nell'RNA

Codici 
 CMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santana do Araguaia (Brasile)
 CMP – codice identificativo del TVOR/DME di Campagnano, radioassistenza per la navigazione aerea

Altro 
 cmp – comando del sistema operativo Unix